Сти́вен Джо́зеф Че́йссон (; 14 апреля 1967, Барри, Онтарио, Канада — 3 мая 1999, Роли, Северная Каролина, США), известный как Стив Чейссон — канадский хоккеист, защитник, выступавший в Национальной хоккейной лиге за клубы «Детройт Ред Уингз», «Калгари Флеймз», «Хартфорд Уэйлерз» и «Каролина Харрикейнз».

Карьера в НХЛ 
Стив Чейссон родился в Барри, Онтарио, вырос в Питерборо, Онтарио. Задрафтованный «Детройт Ред Уингз» в 1985 году, он был умелым защитником атакующего плана. В сезоне 1992-93 Чейссон набрал 62 очка, что стало высшим достижением в его карьере, а также принял участие в Матче всех звезд в составе Западной конференции. В межсезонье 1994 года он был обменян в «Калгари Флеймз» на Майка Вернона. В «Калгари» Чейссон провёл два с половиной сезона, после чего в 1997 году был обменян в «Хартфорд Уэйлерз», которые в следующем сезоне переехали в Северную Каролину и стали называться «Каролина Харрикейнз». Бо́льшую часть сезона 1998-99 Чейссон был травмирован, но смог оправиться от травм к началу плей-офф. В пятой игре первого раунда против «Бостон Брюинз» он забросил шайбу в большинстве, которая стала его последним голом в карьере.

Чейссон вызывался в сборную Канады, в составе которой стал чемпионом мира в 1997 году.

Автокатастрофа 
3 мая 1999 года после того, как «Каролина» вылетела из плей-офф Кубка Стэнли, проиграв «Бостону», команда вернулась в Роли. В доме Гэри Робертса состоялась командная вечеринка по поводу окончания сезона. Чейссон, возвращаясь домой с вечеринки на своём автомобиле, не справился с управлением и погиб в результате автокатастрофы. Согласно заявлению партнёра по команде  Чейссон отказался от предложения вызвать ему такси или подвезти его до дома, настаивая на том, что поведёт машину сам. Как установили эксперты, уровень алкоголя в его крови превышал допустимую в Северной Каролине норму в три с лишним раза. У Чейссона осталась жена Сьюзан и трое детей: Майкл, Райан и Стефани. В Миллениум-парке в Питерборо, городе, где он вырос, установлены маленькая статуя и памятная доска, посвящённые Стиву Чейссону. 27 июля 2006 года его бывший партнёр Кори Стиллман привёз к этому месту Кубок Стэнли, выигранный «Ураганами» в 2006 году.

Наследие 
После смерти Стива Чейссона клуб «Каролина Харрикейнз» учредил приз его имени, вручаемый игроку «Каролины», наиболее ярко демонстрирующему решительность и преданность игре.

Хотя игровой номер 3, под которым играл Чейссон, и не выведен официально из обращения в «Каролине», ни один игрок после Чейссона не играл под этим номером.

Статистика

См. также 
 Хоккейная драка в Пьештянах

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Погибшие в автомобильных катастрофах
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»